

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rosochatka – część wsi Przysiersk w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Bukowiec
 Rosochatka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Rosochatka – osada leśna wsi Zwierzyniec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Rosochatka – część wsi Kamionka Mała w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Laskowa
 Rosochatka – część wsi Potok Wielki w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów

Inne 
 Rosochatka – przełęcz na wysokości 710 m n.p.m. w Masywie Chełmca, w Górach Wałbrzyskich
 Rosochatka – góra w Beskidzie Niskim
 Rosochatka – kij używany na biwakach